Longgang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Longgang (龙港市) der bezirksfreien Stadt Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Longgang (Wenzhou)
 den Stadtbezirk Longgang (龙港区) der bezirksfreien Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Longgang (Huludao)
 den Stadtbezirk Longgang (龙岗区) der bezirksfreien Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longgang (Shenzhen)
 die Großgemeinde Longgang (龙港镇) im Kreis Cangnan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Longgang (Cangnan)
 die Großgemeinde Longgang (龙岗镇) im Kreis Fengshun in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Longgang (Fengshun)
 die Großgemeinde Longgang (龙岗镇) im Kreis Kaiyang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Longgang (Kaiyang)
 die Großgemeinde Longgang (龙岗镇) der Stadt Lin’an in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Longgang (Lin’an)
 die Großgemeinde Longgang (龙港镇) im Kreis Qinshui in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Longgang (Qinshui)
 die Großgemeinde Longgang (龙港镇) im Kreis Yangxin in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Longgang (Yangxin)
 die Gemeinde Longgang (龙岗乡) im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Longgang (Pingchang)
 die Gemeinde Longgang (龙岗乡) der Stadt Yongcheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Longgang (Yongcheng)
 die Gemeinde Longgang (龙岗乡) im Kreis Shicheng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Longgang (Shicheng)
 das Straßenviertel Longgang (龙岗街道) im Stadtbezirk Dazu der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Longgang (Dazu)
 das Straßenviertel Longgang (龙岗街道) im gleichnamigen Stadtbezirk von Shenzhen, siehe Longgang (Longgang)
 das Straßenviertel Longgang (龙港街道) in der Stadt Longkou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longgang (Longkou)
 das Straßenviertel Longgang (龙岗街道) im Stadtbezirk Ranghulu in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Longgang (Ranghulu)
 die Einwohnergemeinschaft Longgang (龙港社区) im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Longgang (Yazhou)
 die Longgang-Vulkangruppe (龙岗火山群) in der chinesischen Provinz Jilin